Le tournoi de tennis du Japon est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1987 se dispute à Tokyo du 13 au .

Katerina Maleeva remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Gerken, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kathy Jordan et Betsy Nagelsen.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 1987 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1987
Japon
Sport au Japon en 1987
Compétition de tennis à Tokyo
Tennis en avril 1987